Изделие — многозначное слово.

 Изделие — предмет или набор предметов, подлежащих изготовлению на предприятии или уже являющиеся результатом процесса изготовления.
 Изделье или издельная повинность — синоним барщины
 Изделие 117 (АЛ-41Ф1) — российский авиационный турбореактивный двигатель
 Изделие 181 — советский экспериментальный летательный аппарат
 Изделие 64992 — советский эскизный проект ракетного танка
 Изделие Д «Дятел» — советский бесшумный стрелково-гранатометный комплекс
 Изделие ДМ «Буря» — советский бесшумный стрелково-гранатометный комплекс на основе комплекса Изделие Д «Дятел»
 Изделие №2 — эвфемизм, обозначающий презерватив.